Blomberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 5754 personer bosatta i Sverige. Det är också ett ortnamn i Sverige och i Tyskland.

Personer med namnet Blomberg eller med varianter av detta namn

A
 A. T. Blomberg (1819–1907),apotekare och politiker
 Albert Blomberg (1844–1922), geolog
 Anders Blomberg (född 1952), konstnär
 Anders O. Blomberg (född 1952), illustratör, skribent och konstnär
 Anna Blomberg (född 1972), skådespelare och komiker
 Anna Blomberg (fotograf) (1880–1947), finländsk fotograf
 Anne Blomberg (född 1927), skådespelare
 Anton Blomberg, flera personer
 Anton Blomberg (fotograf) (1862–1936), fotograf 
 Anton Blomberg (ishockeyspelare) (född 1995)
 Arne Blomberg (1930–2006), designer och guldsmed
 Arvid Blomberg, flera personer
 Arvid Blomberg (militär) (1866–1955), ingenjör
 Arvid Blomberg (företagsledare) (1883–1973), ingenjör
 Assar Blomberg (1881–1954), redaktör, skribent och folklivsforskare

B
 Barbara Blomberg (1527–1597), tysk kejserlig älskarinna
 Barbro Blomberg (född 1945), journalist och författare
 Bosse "Blomman" Blombergh (1944–2008), musiker
 Börje Blomberg (1921–1961), skådespelare

C
 Carl Johan Blomberg (1838–1890), lektor, redaktör och politiker
 Carl Petter Blomberg (1748–1820), präst och översättare

D
 David Blomberg (1874–1962), arkitekt

E
 Ejke Blomberg (född 1993), skådespelare
 Emil Blomberg (född 1992), friidrottare, hinderlöpare
 Erik Blomberg, flera personer
 Erik Blomberg (filmregissör) (1913–1996), finländsk filmregissör
 Erik Blomberg (författare) (1894–1965), författare, översättare och konsthistoriker
 Erik Blomberg (tonsättare) (1922–2006), tonsättare och musiklärare
 Ernst Blomberg (1863–1911), fackföreningsman och politiker
 Ernst Blomberg (tandläkare) (1885–1954)

F
 Fanny Blomberg (1860–1941), slöjdlärare och slöjdinspektör

G
 Gustaf Blomberg (1889–1949), svensk frikyrkoman
 Gösta Blomberg (1905–1981), kommendör i Frälsingsarmén, sångtextförfattare och kompositör
 Gösta Blomberg (affärsman) (1892–1953), affärsman och författare
 Göta Blomberg (1915–1991), finländsk sångerska

H
 Hans Blomberg (1919–2006), finländsk elektrotekniker, professor
 Harald Blomberg (1917–2009), konstnär och teckningslärare
 Harry Blomberg (1893–1950), författare och översättare
 Henrik Blomberg (1879–1936), konstnär
 Hjalmar Blomberg (1862–1938), rederiman
 Hugo Blomberg, flera personer
 Hugo von Blomberg (1820–1871), tysk målare, skald och konstförfattare
 Hugo Blomberg (ingenjör) (1897–1994), ingenjör och radiodirektör
 Hugo Blomberg (jurist) (1850–1909), professor i statsrätt och politiker

I
 Ingela Blomberg (1940–2022), arkitekt

J
 Jaakko Blomberg (född 1942), finländsk diplomat
 J. Erik Blomberg (1885–19980=. skolledare och författare
 Jan Blomberg (1934–1997), skådespelare
 Jan Axel Blomberg (född 1969), norsk trumslagare
 Johan Blomberg (1722–1802), målarmästare, konstnär och kyrkomålare
 Johan Blomberg (fotbollsspelare) (född 1987)
 Jonas Blomberg (1944–2019), läkare, professor i virologi

K
 Karl Blomberg (1895–1957), konstnär
 Kerstin Blomberg (född 1949), internatinell hjälparbetare
 Kjell Blomberg (1931–1989), formgivare

L
 Lars-Henrik Blomberg (1916–2010), läkare, neurolog
 Leif Blomberg (1941–1998), fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Lill-Marie Blomberg (1923–1992), konstnär

M
 Madeleine Blomberg (född 1986), modell
 Margareta Blomberg (född 1943), konstnär
 Maria Blomberg (1935–2020), konstnär
 Mattias Blomberg (född 1976), snowboardåkare
 Mikael Blomberg (född 1974), fotbollsspelare
 Mymmel Blomberg (född 1951), författare och fotograf

N
 Natashja Psomas Blomberg  (född 1976), krönikör och bloggare

O
 Olle Blomberg (1909–1996), konstnär
 Olof Gotthard Blomberg (1838–1901), präst och botaniker

P
 Patrik Blomberg (född 1994), ishockeyspelare
 Per Blomberg (1920–1998), konstnär
 Petrus Blomberg (1841–1907), sångare, organist och tonsättare

R
 Reinhold Blomberg (1877–1947), entreprenör och tidningsman
 Rolf Blomberg (1912–1996), författare och upptäcktsresande

S
 Sigrid Blomberg (1863–1941), skulptör
 Stig Blomberg (1901–1970), skulptör
 Stig O. Blomberg (1922–1999), författare, journalist och översättare
 Sven Blomberg (1920–2003), målare och grafiker
 Sven Blomberg (tecknare) (1903–1984), tecknare och reklamkonstnär

V
 Vanja Blomberg (född 1929), gymnast

W
 Wenche Blomberg (född 1943), norsk författare
 Werner von Blomberg (1878–1946), tysk militär

Källor

Svenska efternamn